Esta é uma lista dos municípios de Mato Grosso do Sul classificados por rendimento médio per capita em 2010 segundo o IBGE. Quase todos os municípios deste estado tem rendimento médio acima de R$ 500,00.

Ver também 
 Lista de estados do Brasil por renda per capita
 Lista de capitais do Brasil por renda per capita
 Lista de estados do Brasil por PIB per capita
 Lista de estados do Brasil por automóveis per capita
 Lista de estados do Brasil por IDH
 Lista de estados do Brasil por IFDM
 Lista de estados do Brasil por incidência da pobreza
 Lista de estados do Brasil por rede de coleta de esgoto
 Lista de estados do Brasil por número de médicos para cada grupo de mil habitantes

R
R
R